Ford Corsair (Europa) – samochód osobowy klasy średniej produkowany na rynek brytyjski w latach 1963–1970.
 Ford Corsair (Australia) – samochód osobowy klasy średniej produkowany na rynek australijski w latach 1989–1992.